Damaisin est un patronyme porté notamment par :

 Bertrand Damaisin (1968-), judoka français ;
 Olivier Damaisin (1966-), homme politique français.